Semba peut désigner : 

 le semba, un genre musical angolais et la danse correspondante ;
 Semba, une commune du Burkina Faso.